Nederlanders in het Schotse voetbal geeft een overzicht van Nederlanders die een contract hebben (gehad) bij Schotse voetbalclubs uit de hoogste drie divisies.

Voetballers

Hoofdtrainers

Overige functies 

Schotse
Voetbal in Schotland